Nehalennia kan syfta på:

 Nehalennia (gudinna) – en gudinna i germansk mytologi
 Nehalennia (släkte) – ett släkte i insektsordningen trollsländor
 2462 Nehalennia – en asteroid